Брандао:

 Брандан (Эваэверсон Лемос да Силва) (род. 1980) — бразильский футболист.
 Брандан, Жозе Аугусто (1910—1989) — бразильский футболист.
 Брандан, Освалдо (1916—1989) — бразильский футбольный тренер.
 Брандан, Раул (1867—1930) — португальский писатель.